Mochizuki – cacciatorpediniere giapponese
 Satoru Mochizuki – calciatore giapponese
 Shigeyoshi Mochizuki – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 21089 Mochizuki – asteroide